Velennes (Oise)
Velennes (Somme)